Сариасия () — городской посёлок (с 1983 года), административный центр Сариасийского района Сурхандарьинской области Узбекистана.

Транспорт 
Посёлок расположен в 8 км от одноимённой железнодорожной станции (на линии Кумкурган — Душанбе). От станции Сариасия к посёлку проведена промышленная ветка широкой колеи.

Население

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Сариасийского района
Посёлки городского типа Сурхандарьинской области